Пхуан:

 Пхуан — небольшое тайское княжество, существовавшее на территории современной лаосской провинции Сиангкхуанг.
 Пхуан (народ) — тайскоязычное население Таиланда, говорящее на пхуанском языке.
 Пхуан (язык) — один из небольших тайских языков, распространённый в Лаосе и Таиланде среди народности пхуан.